

Оне () — громада в землі Нижня Саксонія

Оне () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Оне () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

 Оне-ан-Базуа — муніципалітет у департаменті Ньєвр
 Оне-ле-Буа — муніципалітет у департаменті Орн
 Оне-ле-Шато — муніципалітет у департаменті Аверон
 Оне-су-Кресі — муніципалітет у департаменті Ер і Луар
 Оне-суз-Оно — муніципалітет у департаменті Ер і Луар
 Оне-сюр-Одон — колишній муніципалітет у департаменті Кальвадос

Оне — місто в кантоні Женева

Інше 
 Оне Балюконе — литовська поетеса й есеїстка